De Rally van San Remo 1975, officieel 17º Rallye Sanremo, was de 17de editie van de Rally van San Remo en de achtste ronde van het Wereldkampioenschap Rally in 1975. Het was de 29ste rally in het FIA Wereldkampioenschap Rally.

Resultaten

Stand

Constructeurskampioenschap

Externe links
 Resultaten op Rallybase.nl
 Resultaten op Juwra.com

San R
Rally van San Remo